Velika nagrada Mehike 2019 je devetnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 27. oktobra 2019 na dirkališču Autódromo Hermanos Rodríguez v mestu Ciudad de México. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretje pa Valtteri Bottas, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|33
|data-sort-value="VER" nowrap| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:15,949
|1:16,136
|1:14,758
| align="center"|4
|-
!2
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:16,364
|1:16,219
|1:15,024
| align="center"|1
|-
!3
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:16,696
|1:15,914
|1:15,170
| align="center"|2
|-
!4
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:16,424
|1:15,721
|1:15,262
| align="center"|3
|-
!5
|align="center"|23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:16,175
|1:16,574
|1:15,336
| align="center"|5
|-
!6
|align="center"|77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:17,062
|1:15,852
|1:15,338
| align="center"|6
|-
!7
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:17,044
|1:16,267
|1:16,014
| align="center"|7
|-
!8
|align="center"|4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:17,092
|1:16,447
|1:16,322
| align="center"|8
|-
!9
|align="center" |26
|data-sort-value="KVY" | Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:17,041
|1:16,657
|1:16,469
| align="center" |9
|-
!10
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|nowrap|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:17,065
|1:16,679
|1:16,586
| align="center"|10
|-
!11
| align="center" |11
| data-sort-value="PER" | Sergio Pérez
|Racing Point-BWT Mercedes
|1:17,465
|1:16,687
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|11
|-
!12
| align="center" |27
| data-sort-value="HUL" | Nico Hülkenberg
|Renault
|1:17,608
|1:16,885
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|12
|-
!13
| align="center" |3
| data-sort-value="RIC" | Daniel Ricciardo
|Renault
|1:17,270
|1:16,933
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|13
|-
!14
| align="center" |7
| data-sort-value="RAI" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:17,225
|1:16,967
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|14
|-
!15
| align="center" |99
| data-sort-value="GIO" nowrap| Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:17,794
|1:17,269
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|15
|-
!16
| align="center" |18
| data-sort-value="STR" | Lance Stroll
|nowrap|Racing Point-BWT Mercedes
|1:18,065
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|20
|data-sort-value="MAG" nowrap| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:18,436
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|17
|-
!18
| align="center" |8
| data-sort-value="GRO" | Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:18,599
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|18
|-
!19
| align="center" |63
| data-sort-value="RUS"| George Russell
|Williams-Mercedes
|1:18,823
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|19
|-
!20
|align="center"|88
|data-sort-value="KUB"| Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|1:20,179
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |44
| data-sort-value="HAM" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|71
|1:36:48,904
| align="center" |3
| align="center" |25
|-
!2
| align="center" |5
| data-sort-value="VET" | Sebastian Vettel
|Ferrari
|71
| +1,766
| align="center" |2
| align="center" |18
|-
!3
| align="center" |77
| data-sort-value="BOT" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|71
| +3,553
| align="center" |6
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |16
| data-sort-value="LEC" | Charles Leclerc
|Ferrari
|71
| +6,368
| align="center" |1
| align="center" |13
|-
!5
| align="center" |23
| data-sort-value="ALB" | Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|71
| +21,399
| align="center" |5
| align="center" |10
|-
!6
| align="center" |33
| data-sort-value="VER" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|71
| +1:08,807
| align="center" |4
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |11
| data-sort-value="PER" | Sergio Pérez
|
|71
| +1:13,819
| align="center" |11
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |3
| data-sort-value="RIC" | Daniel Ricciardo
|Renault
|71
| +1:14,924
| align="center" |13
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |10
| data-sort-value="GAS" | Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|70
| +1 krog
| align="center" |10
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |27
| data-sort-value="HUL" | Nico Hülkenberg
|Renault
|70
| +1 krog
| align="center" |12
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |26
| data-sort-value="KVY" | Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|70
| +1 krog
| align="center" |9
|
|-
!12
| align="center" |18
| data-sort-value="STR" | Lance Stroll
|Racing Point-BWT Mercedes
|70
| +1 krog
| align="center" |16
|
|-
!13
| align="center" |55
| data-sort-value="SAI" | Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|70
| +1 krog
| align="center" |7
|
|-
!14
| align="center" |99
| data-sort-value="GIO" |
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|70
| +1 krog
| align="center" |15
|
|-
!15
| align="center" |20
| data-sort-value="MAG" | Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|69
| +2 kroga
| align="center" |17
|
|-
!16
| align="center" |63
| data-sort-value="RUS" | George Russell
|Williams-Mercedes
|69
| +2 kroga
| align="center" |19
|
|-
!17
| align="center" |8
| data-sort-value="GRO" | Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|69
| +2 kroga
| align="center" data-sort-value="20" |18
|
|-
!18
| align="center" |88
| data-sort-value="KUB" | Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|69
| +2 kroga
| align="center" |20
|
|-
! data-sort-value="19" |Ods
|align="center" |7
| data-sort-value="RAI" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|58
| Pregrevanje
| align="center" |14
|
|-
! data-sort-value="20" |Ods
| align="center" |4
| data-sort-value="NOR" | Lando Norris
|McLaren-Renault
|48
| Umik
|align="center" |8
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2019
2019